Zuccalli − cognome italiano
 Enrico Zuccalli − architetto svizzero